Das Volvo Car Open 2016 war ein Damen-Tennisturnier in Charleston. Es war als Turnier der Premier-Kategorie Teil der WTA Tour 2016. Das Turnier fand vom 4.  bis zum 10. April 2016 zeitgleich mit den Katowice Open 2016 statt.

Titelverteidigerin im Einzel war Angelique Kerber und im Doppel die Paarung Martina Hingis / Sania Mirza.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die Volvo Car Open 2016 fand am 2. und 3. April 2016 statt. Ausgespielt wurden acht Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Folgende Spielerinnen hatten sich für das Hauptfeld qualifiziert:

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Website
 
 

WTA Tour 2016
Tennisturnier in Charleston (South Carolina)